Șieu kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Șieu (Bistrița-Năsăud)
 Șieu (Maramureș)